Csehország
 Vracovice, település a Benešovi járásban
 Vracovice, település a Znojmói járásban